Rost är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Rost, flera personer
 Alexander Rost (författare) (1816–1875), tysk författare
 Alexander Rost (journalist) (1924–2005), tysk journalist
 Andrea Rost (född 1962), ungersk operasångerska, sopran
 Christina Rost (född 1952), östtysk handbollsspelare
 Christoph Jeremias Rost (1718–1790), tysk filolog och pedagog
 Erik Rost (född 1985), svensk orienterare och skidorienterare
 Frank Rost (född 1973), tysk fotbollsmålvakt
 Friedrich Wilhelm Ehrenfried Rost (1768–1835), tysk filolog och pedagog
 Johann Christoph Rost (1717–1765), tysk poet
 Peter Rost , svensk läkare, författare och företagsledare
 Peter Rost (handbollsspelare) (född 1951), östtysk handbollsspelare
 Valentin Rost (1790–1862), tysk klassisk filolog och lexikograf

Tyska efternamn
Svenska efternamn